Op Roland Garros 1982 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 24 mei tot en met 6 juni 1982.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Rosalyn Fairbank en Tanya Harford waren het vijfde reekshoofd. Zij bereikten de derde ronde – daarin werden zij uitge­scha­keld door Mary-Lou Piatek en Sharon Walsh.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová en Anne Smith won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Rosie Casals en Wendy Turnbull in twee sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. Navrátilová had daar­naast 67 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Smith achttien.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Betty Stöve, met de Amerikaanse Pam Teeguarden aan haar zijde, bereikte de derde ronde – daarin moesten zij het afleggen tegen het als zevende geplaatste West-Duitse team Bettina Bunge en Claudia Kohde-Kilsch.
 Marcella Mesker en de Zwitserse Petra Delhees verloren meteen hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1982